Бре́йгели (, МФА: ) — семейство нидерландских (фламандских) живописцев эпохи Возрождения.

 Брейгель, Питер (Старший) («Мужицкий») (ок.1525—1569) — самый известный художник этой фамилии.
 Брейгель, Питер (Младший) («Адский») (1564—1638)
 Брейгель, Ян (Старший) («Бархатный») (1568—1625)
 Брейгель, Ян (Младший) (1601—1678)
 Брейгель, Амбросий (1617—1675)
 Брейгель, Абрахам (1631—1690)

Генеалогическая схема 

Другие значения:
 Брейгель — некоммерческая исследовательская организация, находящаяся в Брюсселе.
 Брейгель — населённый пункт в Нидерландах.

Примечания

Литература 

 

Брейгели